Bosé hace referencia a:
 Lucía Bosé, actriz italiana;
 Miguel Bosé, cantante, actor, productor, bailarín... español;
 Bosé (serie de televisión), serie de televisión sobre la vida del cantante.
 Bimba Bosé, modelo y cantante española.